Todessehnsucht (Atrocity), tweede muziekalbum van Atrocity
 Todessehnsucht (Bridge), een compositie van Frank Bridge